

Toponymes 
 Anse Guyonneau, une baie de la Guadeloupe ;
 Piton Guyonneau, un sommet de la Guadeloupe.

Patronyme 
 François Alexis Guyonneau de Pambour (1766-1802), général français ;
 Lylian Malherbaud-Lecomte-Guyonneau (1921-2004), fleurettiste française.